Als Schreibheft wird bezeichnet:

 ein unbedrucktes oder mit Hilfslinien bedrucktes Heft zum Schreiben
 eine Literaturzeitschrift, siehe Schreibheft (Zeitschrift)

Siehe auch